Il singolare del torneo di tennis Omaha Open 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Karl Meiler che ha battuto in finale Jimmy Connors 6-3, 1-6, 6-1.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Omaha Open 1974